Sääre est le nom de 3 villages d'Estonie :
 , dans la Commune de Pühalepa, sur l'île d'Hiiumaa ;
 , dans la Commune de Kihnu, sur l'île du même nom ;
 Sääre, dans la Commune de Torgu, sur l'île de Saaremaa.